Francesco Lanza Spinelli di Scalea (1834-1919) – politico italiano
 Francesco Lanza (1897-1933) – scrittore italiano
 Francesco Lanza (m. 1937) – criminale italiano